Barut bezeichnet:

ein Dorf in Polen in der Wojewodschaft Opole, siehe Liebenhain (Himmelwitz)

Barut ist der Familienname folgender Personen:
 Asim Orhan Barut (1926–1994), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Barbaros Barut (* 1983), deutsch-türkischer Fußballer
 Jadran Barut (* 1940), jugoslawischer Ruderer

Siehe auch
 Baruth